Афанасовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область 
 Афанасовское сельское поселение — входит в Корочанский район

Вологодская область 
 Афанасовское сельское поселение — с 1 января 2006 по 13 апреля 2009 существовало в составе Бабаевского района. Вошло в состав Борисовского сельского поселения.

Татарстан 
 Афанасовское сельское поселение — входит в Нижнекамский район